Liste de noms tibétains et de titres tibétains

A

C

D

G-K

L-O

P-S

T-Z

Nom de famille noble

Nom de famille de médecins

Notes et références

Lien interne 
 Vocabulaire et concepts du bouddhisme

 

Patronyme asiatique
 
Nom
Nom
Namen
Nom
Tibet